Чынсан () — корейский топоним

 «Чынсан» — станция на Первой линии Пусанского метрополитена в городе Янсан (Республика Корея).
 «Чынсан» — станция на Шестой линии Сеульского метрополитена в городе Сеул (Республика Корея).
 Чынсан () — уезд (кун) провинции Пхёнан-Намдо (КНДР).
 Чынсан-дон — административный район (дон) муниципального округа (ку) Ынпхёнгу Сеула (Республика Корея).
 Чынсан-ри — квартал (ри) района (ып) Мульгымып Янсана (Республика Корея).
 Чын Сан До () — новое религиозное течение, основанное в Республике Корея.